Hassall oder Hassal ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Hassall (* 1997), walisischer Fußballspieler
 Albert Hassall (1862–1942), Parasitologe
 Arthur Hill Hassall (1817–1894), englischer Arzt, Mikrobiologe, Botaniker und Sozialmediziner
 Christopher Hassall (1912–1963), britischer Dichter, Schauspieler und Liedtexter

 Anna Hassal (* 1872), in Prag geborene Ehefrau von Julius Herzka

Hassall bezeichnet:
 Hassall-Körperchen schichtweise Zusammenballungen von mehreren Retikulumzellen in einem normalen Thymus
 Hassall (Cheshire), Ort in Cheshire, England